

Codici 
 VLE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Valle Robidoux (Stati Uniti)

Acronimi 
 VLE – Virtual learning environment, sistema tecnologico per l'apprendimento